Теа́тр эстра́ды:
 Московский театр эстрады — театр эстрады в Москве.
 Театр эстрады имени А. И. Райкина — театр эстрады в Санкт-Петербурге.
 Уральский государственный театр эстрады — театр эстрады в Екатеринбурге.
 «Театр эстрады» — телепроект Первого канала.

Театры эстрады